

Marconi può riferirsi a:

Biografie

Persone
 Ivan Marconi (1989) – calciatore italiano

Toponomastica 
 Marconi, zona urbanistica di Roma

Trasporti 
 Marconi, fermata della metropolitana di Brescia
 Marconi, fermata della metropolitana di Roma
 Marconi, fermata della metropolitana di Torino
 Marconi Express, sistema di trasporto pubblico elettrico di Bologna

Sport 
 Marconi Stallions, club calcistico australiano
 Marconi Volley, club pallavolistico italiano

Altro 
 Marconi Company, azienda britannica di telecomunicazioni
 Cratere Marconi, cratere lunare intitolato a Guglielmo Marconi
 Obelisco di Marconi, monumento a Guglielmo Marconi sito a Roma
 Premio Marconi, riconoscimento scientifico - tecnologico conferito da Marconi Society

Pagine correlate 
 Guglielmo Marconi (disambigua)
 Stazione di Marconi (disambigua)